Název Popovec má více částí obcí:
 Popovec (Zběšičky) – část obce Zběšičky v okrese Písek
 Popovec (Řepníky) – část obce Řepníky v okrese Ústí nad Orlicí
 Popovec (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku, součást města Záhřeb

Podobný název
 Popovac – opčina v Chorvatsku v Osijecko-baranjské župě

Externí odkazy